Puerto Alto kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Pepillo Salcedo (ort), Monte Cristi,

Honduras 

 Puerto Alto (ort), Departamento de Cortés,